Ярослав Петрович Лемешка (род. 26 июля 1961 года, с. Соснов Теребовлянского района Тернопольской области, Украина) — украинский оперный и камерный певец (тенор). Народный артист Украины (2011), профессор. Муж народной артистки Украины (2015). Натальи Лемешки.

Биография 
Ярослав Петрович Лемешка родился 26 июля 1961 года в селе Соснов Теребовлянского района Тернопольской области Украины. Окончил Тернопольское музыкальное училище. В 1990 году окончил Киевскую консерваторию (1990, ныне Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского, класс педагога Константина Огневого).

В 1990—1992 годах работал в Тернопольском драматическом театре (ныне академический театр), где исполнил партии Андрея («Запорожец за Дунаем» Семена Гулака-Артемовского), Петра («Наталка Полтавка» Николая Лысенко). Впоследствии работал вокалистом областной филармонии, преподавателем вокала Тернопольского государственного педагогического университета (ныне Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка).

С июля 2007 года занимал должность директора Тернопольской областной филармонии. Гастролировал с концертами в Бельгии, Голландии, Канаде, Германии, Польше, США, Франции.

В репертуаре Ярослава Kемишки — романсы, народные песни ведущие арии из опер:

 «Травиата» и «Риголетто» Джузеппе Верди;
 «Тоска» Джакомо Пуччини;
 «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти;
 «Искатели жемчуга» и «Персидская красавица» Жоржа Бизе;
 «Майская ночь» Николая Римского-Корсакова;
 «Евгений Онегин» Петра Чайковского.

Награды и звания 
 Орден «За заслуги» III степени (2020).
 Народный артист Украины (2011).
 Заслуженный артист Украины (1997).
 Всеукраинская литературно-художественная премия имени Братьев Богдана и Левка Лепких (2010).

Труды 
 Любительское вокальное искусство Тернопольщины конца XIX — первой половины XX века // Наук. зап. Тернопольского пед. ун-та. 2008. № 1 (19).
 Дирижерско-хоровое деятельность Богдана Иванонькива // Наук. зап. Терноольского педагогического ун-та. 2013. № 2.

Литература 
 И. Демьянова. Лемешка Ярослав Петрович // Тернопольский энциклопедический словарь : в 4 т. / Редкол .: Г. Яворский и др. — Тернополь: Издательско-полиграфический комбинат «Збруч» , 2005. — Т. 2: К — А. — С. 341. — ISBN 966-528-199-2.
 Сінкевич Б. Ліричний теноре, браво! // Тернопіль веч. 1999, 8 груд.; Патиківський Ю. Складна українська вдача // Уряд. кур’єр. 2001, 4 серп.; Квітка О. Ярослав Лемішка — тенор від Бога // Нова ера. 2008, 22-28 жовт.

Ссылки 
 ЛЕМІ́ШКА Ярослав Петрович
 Ярослав Лемешка: «Межкультурные недоразумения и неудачи не касаются песни»

Выпускники Киевской консерватории